Ору — многозначный термин

Топоним 
 Ору — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Ору — волость в уезде Ляэнемаа, в Эстонии.
 Ору — деревня в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Ору — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония.
 Ору — деревня в уезде Ляэнемаа, Эстония.
 Ору — район города Кохтла-Ярве в Эстонии.

Фамилия 
 Майлен Ору (род. 1988) — аргентинская теннисистка.

Аббревиатуры 
 ОРУ — открытое распределительное устройство
 ОРУ — обще-развивающие упражнения
 ОРУ — отдельная рота управления

См. также 
 Орю
 Ор
 Ора
 Оры